Gauloise steht für: 
 Gauloise Dorée, die älteste französische Hühnerrasse, der eigentliche Gallische Hahn
 Bressehühner, die außerhalb ihrer Heimat als Gauloise bezeichnet werden
 die Zigarettenmarke Gauloises